Ракета може да се отнася за:
 ракета – летателен апарат, движещ се посредством реактивна сила;
 ракета – пиротехническо изделие, движещо се посредством реактивна сила;
 ракета (хилка) - спортен уред за игра на тенис на корт, бадминтон (федербал), тенис на маса (пинг-понг) и др.;
 ракети - допълнителни приспособления за ходене върху сняг;
 Ракета – остров от архипелага Северна земя, Русия в Северния ледовит океан;
 „Ракета“ – марка ръчни часовници, произвеждани в Петерхоф, Русия от 1961 г.;
 „Ракета“ – серия съветски речни кораби на въздушни криле, произвеждани от 1950-те до 1970-те години.